Il Faro Island Film Festival è una cerimonia che si tiene annualmente negli Stati Uniti d'America con lo scopo di premiare le miglior interpretazioni cinematografiche dell'anno.

Storia 
La prima cerimonia risale al 1977. Il fondatore è Mickey Rodger e il festival si tiene ogni anno a New York. A causa di una disputa, dal '99 al 2017 non si è tenuto alcun incontro.

Categorie 
Le categorie che vengono premiate sono le seguenti:
 Miglior film (1977-)
 Miglior attore (1977-)
 Miglior attrice (1977-)
 Miglior cast (2017-)
 Miglior canzone (2018-)

Festival cinematografici statunitensi